Osoby o tym nazwisku:

 Wirszyłło (t. Wirszuł) – kniaź wielkolitewski, uważany za przodka Radziwiłłów.

 Jerzy Wirszyłło – rzymskokatolicki ksiądz.
 Ludwik Wirszyłło – lekarz wojskowy, major Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Romuald Wirszyłło – polski siatkarz, trener i działacz siatkarski.